MSPD kan syfta på:

 MSPD – en typ av minneskort, se Memory Stick PRO Duo
  MSPD – tyskt socialdemokratiskt parti under partisplittringen under första världskriget Mehrheits-Sozialdemokratische Partei Deutschlands, se Tysklands socialdemokratiska parti